Assedio di Lisbona - condotto nell'844 da forze vichinghe impegnate nella campagna militare contro l'emirato di Cordova
 Assedio di Lisbona - condotto nel 1147 da Alfonso I del Portogallo nell'ambito della Reconquista
 Assedio di Lisbona - condotto nel 1384 da Giovanni I di Castiglia nel contesto della Crisi del 1383-1385